Мељак је насеље у општини Барајево у Граду Београду. Према попису из 2011. било је 2208 становника.

Школа је изграђена 1936.

Демографија 
У насељу Мељак живи 1434 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 39,3 година (37,9 код мушкараца и 40,7 код жена). У насељу има 588 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,01.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пораст у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)
 "Нема песме без мељачког циге" ("Политика", 19. јул 1936), као и [21. јула

Барајевска насеља
Београдска насеља
Википројект географија/Насеља у Србији